Operation kan avse:

 Kirurgi – kirurgiskt ingrepp.
 Operation (matematik) –  inom matematiken, förändring av ett matematiskt uttryck enligt ett bestämt mönster, en operator.
 Operation (musikgrupp) –  ett före detta svenskt anarkopunkband.
 Militär operation –  planerad militär konfrontation. 
 Operation (informatik) – inom datorprogrammering, förändring av ett objekt i någon form i ett programmeringsspråk.